Дмитрий Олегович Малков (; 10 ноября 1980, Черкассы) — украинский режиссёр, продюсер, шоураннер, сценарист, актёр, режиссёр монтажа и видеоблогер.

Биография 
Родился 10 ноября 1980 года в Черкассах в семье инженера Олега Малкова и начинающего драматурга Елены Малковой (урожд. Турской). Матери пришлось расстаться с мыслью о карьере ради воспитания троих детей — Дмитрия, Валерии и Дарии.

В 12 лет получил от отца в подарок портативную видеокамеру. Этот подарок, по словам Дмитрия, предопределил его призвание. Спустя несколько лет на региональном телеканале демонстрируют его первый документально-игровой фильм «Короли сцены» о его юношеском танцевальном коллективе.

В 1998 году поступил на факультет режиссуры кино, театра и ТВ в Киевский Институт кино и телевидения при Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ). Снимал фильмы, принимал участие в съемках фильмов своих однокурсников в качестве актёра. На третьем курсе снял документальный фильм-портрет «Рейс 21», за который получил третье место на Киевском международном фестивале аудио-визуальных искусств. Учась на 5 курсе режиссёрского отделения кино и ТВ Университета культуры (мастерская Г.Шкляревского), получил премию в номинации «Надежда телевидения» на фестивале «Бархатный сезон» за документальный фильм-портрет «Самоучка».

С 2003 по 2009 год снимал рекламные, социальные, политические ролики, и музыкальные клипы; снимался в эпизодических ролях в фильмах.

Дубляж 
С 2006 попробовал себя в дубляже. Дублировал на украинский язык главного героя анимационного фильма «Лови волну» Коди Маверика, которого озвучивает американский актёр Шайа Лабаф. Дублировал героя Шайи Лабафа в фильме «Трансформеры». Позднее пригласили дублировать главного героя по имени Иккинг в анимационном фильме «Как приручить дракона». И снова дублировал Шайю в продолжении «трансформеров».

Телевидение 
В 2009 совместно со студией «Актив віжн» снимал криминальный сериал «12 лучших мошенников Украины».
В 2010 снял пилот и первые 8 серий украинского мистического сериала «Мистические истории». По приглашению своего однокурсника Алана Бадоева принял участие в создании украинского юмористического шоу «Пороблено в Украине» совместно со «студией „Квартал-95“» для телеканала «Интер».

В дальнейшем Дмитрий Малков стал режиссёром нескольких проектов, среди которых «Пороблено в Украине» (3,4,5,6,7,8,9 и 10 сезоны), «Золушка для Баскова», «Чисто NEWS», «Украина, вставай!».

Анимация 
В 2012 году студия «Квартал-95» предложила выступить в качестве режиссёра и креативного продюсера политического анимационного сериала «Сказочная Русь». С 2013 по 2015 года Дмитрий работал над сериалом в качестве только креативного продюсера. В 2015 году Дмитрий возглавлял «Animation Studio 95», но спустя год покинул руководящий пост по собственному желанию. За время руководства Малковым анимационная студия выпустила в свет обновленный сериал «Сказочная Русь», а также два новых сериала «Сватики» и «Кухня».

Телефильмы 
В 2013 году Дмитрий Малков для студии «Квартал-95» снял музыкальную комедию «1+1 дома. Новый год» и её продолжение «1+1 дома. 8 марта», премьеры которых успешно прошли на телеканале «1+1». Обе комедии ежегодно демонстрируются каналом по сей день.

Ситком 
В 2016 году Малков снял для студии «Квартал-95» первые 6 серий ситкома «Дурчев».

Кино 
В 2007 году по заказу Алана Бадоева совместно с другими сценаристами написал сценарий комедийного экшена "Реалити".

В 2009 по заказу Виктора Мирского адаптировал сценарий "Обручённые властью".

В 2009 написал сценарий собственной фантастической комедии "Добро пожаловать на тот свет".

Весной 2018 года Дмитрий и его супруга Татьяна начали работу над собственной новогодней комедией «Бомбезный Новый Год», релиз которой запланирован на 2023 год.

Весной 2019 года Дмитрий и Татьяна написали сценарий сиквела танцевального экшена «» режиссёра Александра Березаня. 

Весной 2020 года Дмитрий начал работу над кинофильмом «2014. Вторгнення» о страшных событиях конца лета 2014 года на Донбассе. С этим кинофильмом в сентябре этого же года Дмитрий вместе с продюсером Сергеем Кравцом участвовал в 14-ом конкурсном отборе кинопроектов в Государственном агентстве Украины по вопросам кино. 

В 2021 году Дмитрий начал работу над постапокалиптической комедией "Останній Укр". 

С 2008 года по сегодняшний день Дмитрий работает над эпическим приключенческим проектом "Арагон - Сын Солнца", события которого происходят во времена расцвета Трипольской культуры на территории современной Украины.

Интернет 
Весной 2018 года Малковы начали работу над проектом «Будяки».

Актёрское искусство 
С конца 2018 года и по сей день Дмитрий активно и успешно снимается в сериалах и фильмах. Среди них «Юрчишины», «Весна в моем сердце», «Наследники», «Тайные двери», «Меня зовут Саша», «Тень звезды», «В тени у прошлого», «Папаньки-3», «», , «Я же бать», «Уполномочена заявить», «Na dobre i na złe», «Sasiedzi».

Весной 2021 года Дмитрий исполнил главную роль в экшен-боевике «Брюс». Фильм демонстрировался на канале ICTV.

Продюсирование 
В августе 2020 года Дмитрий учреждает и возглавляет кинокомпанию «MLKV FiLMS», которая занимается производством телесериалов, телефильмов и кинофильмов.

Сериал 
С декабря 2020 года Дмитрий принял участие в создании 2 сезона сериала «» в качестве режиссёра-постановщика некоторых серий, а также в качестве актёра.

Весной 2021 года Дмитрий выступил шоураннером 20-серийного ситкома «Я же бать» для одного из центральных телеканалов и режиссёром-постановщиком пилотной серии.  А также исполнил в ситкоме роль Шефа Арнольда Ивановича Мелешко.

Награды и номинации 
 2000 год — третье место на Киевском международном фестивале аудио-визуальных искусств за документальный фильм-портрет «Рейс 21».
 2001 год — премия «Бархатный сезон» в номинации «Надежда телевидения» за документальный фильм-портрет «Самоучка»
 2014—2015 год — премия «Телетриумф» в номинации «Телевизионный ситком/скетчком» за проект «Сказочная Русь» (со-продюсер).
 2014—2015 год — номинация на премию «Телетриумф» — лучший режиссёр (за телефильм «1+1 дома»).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Дмитрия Малкова в социальной сети Facebook
 https://www.instagram.com/budyaki
 https://www.youtube.com/channel/UC442khDvHrmJ6yL-1TXmCeg
 http://kvartal95.com/news/2015/proekty-studii-kvartal-95-poluchili-chetyre-nagrady-natsionalnoy-premii-teletriumf/

Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Режиссёры Украины
Кинопродюсеры Украины
Режиссёры XXI века
Кинопродюсеры XXI века
Студия «Квартал-95»